Die Abkürzung RZB steht für:
 Raiffeisen Zentralbank
 Relative Zentrifugalbeschleunigung, Kenngröße für eine Zentrifuge
 Romantische Zweierbeziehung, Terminus, der 2001 im Vorfeld der deutschsprachigen Debatte um Polyamorie entstanden ist
 Rudolf Zimmermann, Bamberg, ein Leuchten- und Lampenhersteller

RZB